Il grande cielo (The Big Sky) – romanzo di A. B. Guthrie Jr. del 1947
 Il grande cielo (The Big Sky) – film del 1952 diretto da Howard Hawks
 The Big Sky – singolo di Kate Bush del 1986

Pagine correlate 
 Big Sky